прізвище
 Серхіо Ріко (1993) — іспанський футболіст, воротар .
 Мікель Ріко (1984) — іспанський футболіст.
 Фран Ріко (1987) — іспанський футболіст, півзахисник.

ім'я
 Ріко Уекі (яп. 植木 理子; нар. 1999) — японська футболістка. Вона грала за збірну Японії.
 Ріко Штайнманн (нім. Rico Steinmann, нар. 1967) — німецький футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Ріко Кубат (нім. Rico Kubat; нар. 1971) — німецький боксер, призер чемпіонату Європи серед аматорів.
 Ріко Фата (англ. Rico Fata, нар. 1980) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Ріко Ярий (Ріхард Ярий; нім. Richard Jary, 1898—1969) — австрійський та український військовий і політичний діяч, один із провідних діячів ОУН.

псевдонім
 Леандсон Діас да Сілва — бразильський футболіст, відомий як Ріко
 Салах Атеф — єгипетський футболіст, відомий як Ріко

інші значення
 Закон Ріко (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act («RICO Act» або «RICO»)) — закон США про організації, що діють під впливом рекету й корупції, спрямований на боротьбу з організованою злочинністю.
 Хосе Ріко Перес (ісп. Estadio José Rico Pérez) — футбольний стадіон в іспанському місті Аліканте на Середземномор'ї.

Див. також 
 Ricoh — японська компанія
 Рико